Анато́лий Васи́льевич Барка́лов (род. 1954) — российский энтомолог, доктор биологических наук (с 2002).

Биография 
Окончил Воронежский университет. С 1976 года работает в Институте систематики и экологии животных СО РАН. В 1984 защитил кандидатскую. В 2002 году защитил докторскую диссертацию по теме «Мухи-журчалки рода Cheilosia Meigen, 1822 (Diptera, Syrphidae) Старого света». Участник многочисленных энтомологических совещаний и конгрессов. Участник нескольких десятков экспедиций по России и зарубежным странам. Специалист по систематике двукрылых. С 2012 года член совета Русского энтомологического общества. Сопредседатель организационного комитета XV Съезда РЭО в 2017 году.

Публикации 
Автор более 80 научных работ, в том числе

Примечания 

Энтомологи СССР
Энтомологи России
Диптерологи по алфавиту